Le mot taupin peut désigner :

Sémantique 
 un taupin, un élève de classe préparatoire scientifique (argot scolaire) ;
 un taupin, un insecte coléoptère, de la famille des élatéridés.

Patronyme 

 Bernie Taupin (1950-), parolier et chanteur britannique ;
 Éloi Charlemagne Taupin (1767-1814), général d'empire ;
 Jules Taupin (1863 -1932), est un peintre, dessinateur et photographe français ;
 Lucas Taupin (1995-), dit Lujipeka, rappeur et chanteur français ;
 Pierre Taupin (1753-1800), figure de la troisième chouannerie ;
 Vincent Taupin (1959- ), entrepreneur français.

Fiction 
 Michel Taupin (), est un personnage de fiction interprété par Christian Clavier dans le film Papy fait de la résistance.

Lien externe 
 

Patronyme français